Ruta 25 o Carretera 25 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 25.
 Ruta Nacional A025, en la Provincia de Río Negro.
 Ruta Provincial 25, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 25, en la Provincia de Salta.
 Ruta Provincial 25, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia 

 Ruta 25

Chile 
 Ruta 25, carretera nacional en la Región de Antofagasta.
 Ruta G-25, carretera regional en la Región Metropolitana de Santiago.
 Ruta H-25, o Carretera del Cobre, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Colombia 
 Ruta Nacional 25.
 Ruta Nacional 25A, antigua carretera nacional en el Departamento de Antioquia.
 Ruta Nacional 25B.
 Ruta Nacional 25C, antigua carretera nacional en el Departamento de Antioquia.

España 
 Ruta CV-25, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 25.
 Ruta Estatal de California 25.
 Carretera Estatal de Idaho 25.
 Ruta de Illinois 25.
 Carretera de Nebraska 25.

Unión Europea 
 Ruta europea E25.

Uruguay 
 Ruta 25.

Ruta 025